В 1607 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Кеплер провёл наблюдения появившейся кометы, которая позднее получила название «кометы Галлея».
 Английская «Московская торговая компания» наняла капитана Генри Гудзона для поиска северного пути из Англии в Азию. В мае корабль Гудзона вышел в Северный Ледовитый океан, достиг Гренландии и попытался найти проход в Тихий океан, но ничего не обнаружил и осенью вернулся в Англию. Впоследствии Гудзон руководил ещё четырьмя экспедициями с той же целью, но цели так и не достиг.

Публикации 
 Хорватский математик Марин Гетальдич сделал попытку восстановить утраченные главы «Конических сечений» Аполлония в своей книге «Supplementum Apollonii Galli seu exsuscitata Apollonii Pergaei Tactionum geometriae pars reliqua». В этом же годы он издал ещё один трактат: «Variorum problematum Collectio», который содержит решения 42 математических проблем.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1607 году
 26 ноября — Джон Гарвард, филантроп, в честь которого назван опекавшийся им Гарвардский университет (умер в 1638 году).
 (?) — шевалье де Мере, задача которого вызвала переписку между Блезом Паскалем и Пьером Ферма, в результате чего возникла теория вероятностей (умер в 1684 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1607 году
 6 января — Гвидобальдо дель Монте, итальянский философ и естествоиспытатель, друг и покровитель Галилея (род. в 1545 году)
 28 июня — Доменико Фонтана, итальянский архитектор, представитель раннего барокко (род. в 1543 году).

Примечания

См. также 

1607 год в науке